Stati Uniti d'America
 Cold Spring – città  della Contea di Campbell, Kentucky
 Cold Spring – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Cold Spring – città della Contea di Putnam, New York
 Cold Spring – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Cold Spring – città della Contea di Jefferson, Wisconsin

Pagine correlate 
 Coldspring